Honvéd – z węg. dosł. obrońca ojczyzny;
 żołnierze wojsk węgierskich w XIX i XX w. (Honvédség, pol. Honwedzi):
 narodowe wojsko węgierskie w okresie Wiosny Ludów podczas rewolucji w latach 1848–1849 (dowódca gen. Józef Bem); 
 królewsko-węgierska Obrona Krajowa w latach 1867–1918;
 Siły Zbrojne Węgier (węg. Magyar Honvédség);
 Budapest Honvéd FC – klub sportowy z Budapesztu.

Bibliografia 
 PWN Leksykon: Wojsko, wojna, broń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,